Marini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonietta Marini-Rainieri (vor 1835–nach 1844), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Antonio Marini (1788–1861), italienischer Maler, Graveur und Restaurator
 Biagio Marini (1594–1663), italienischer Violinist und Komponist
 Bruno Marini (* 1958), italienischer Saxophonist und Hammondorgel-Spieler
 Carlos Flores Marini (* 1937), mexikanischer Architekt und Denkmalpfleger
 Chiara Marini (* 1992), italienische Sportschützin 
 Enrico Marini (* 1969), italienischer Comiczeichner
 Fiorenzo Marini (1914–1991), italienischer Fechter
 Francesco Marini, Bischof von Molfetta 

 Gaetano Marini (1742–1815), Präfekt des Vatikanischen Geheimarchivs
 Giampiero Marini (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Gilles Marini (* 1976), französisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Giovanna Marini (* 1937), italienische Sängerin, Musikerin, Komponistin und Musikethnologin

 Graziano Marini (* 1957), italienischer Künstler 
 Guido Marini (* 1965), italienischer Geistlicher, Bischof von Tortona, zuvor Zeremonienmeister des Papstes
 Hector Marini (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Leo Marini (1920–2000), argentinischer Sänger
 Lou Marini (* 1945), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist
 Luca Marini (* 1997), italienischer Motorradrennfahrer
 Marino Marini (1901–1980), italienischer Bildhauer und Grafiker
 Marino Marini (Musiker) (1924–1997), italienischer Schlagermusiker
 Nicolas Marini (* 1993), italienischer Radsportler 
 Nicolò Marini (1843–1923), italienischer Kardinal
 Pablo Marini (* 1967), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Piero Marini (* 1942), italienischer Erzbischof
 Pietro Marini (1794–1863), italienischer Kardinal
 Stefan Marini (* 1965), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Tomás Leandro Marini (1902–??), argentinischer Fischkundler
 Valeria Marini (* 1967), italienische Schauspielerin

Marini steht für:
 umgangssprachliche Bezeichnung für Marienkäfer